Kempsey – città del Nuovo Galles del Sud (Australia)
Kempsey – parrocchia civile del Worcestershire (Regno Unito)